Овчи́нникова — женская форма русской фамилии . Также топоним.

Известные носительницы  
 Овчинникова, Анастасия Анатольевна (род. 1994) — российская легкоатлетка.
 Овчинникова, Бронислава Борисовна (род. 1941) — советский и российский историк, археолог и музеевед.
 Овчинникова, Дарья Александровна (род. 1995) — российская горнолыжница.
 Овчинникова, Евгения Александровна (род. 1985) — российская конница, участница летних Олимпийских игр 2016 года, чемпионка России.
 
 Овчинникова, Елизавета Сергеевна (род. 1998) — российская спортсменка (синхронное плавание).
 Овчинникова, Зинаида Николаевна (1914—1955) — звеньевая колхоза «Новая деревня» Оханского района Молотовской области, Герой Социалистического Труда.
 
 Овчинникова, Люсьена Ивановна (1931—1999) — советская актриса театра и кино; заслуженная артистка РСФСР.
 Овчинникова, Мария Анатольевна (род. 1998) — казахстанская легкоатлетка, чемпионка Азии 2017 года.
 Овчинникова, Мария Николаевна (род. 1959) — российская актриса.
 Овчинникова, Наталья Анатольевна (род. 1948) — советская гимнастка.
 Овчинникова, Нина Афанасьевна (1930—1991) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Овчинникова, Оксана Анатольевна (род. 1971) — российская метательница копья.
 Овчинникова, Ольга Александровна (род. 1950) — театральная актриса; народная артистка России (1996). 
  (род. 1976) — российская дзюдоистка и самбистка, серебряная медалистка чемпионата мира по самбо в весе до 72 кг (1996).

 Топоним 
 Овчинникова — деревня в Шатровском районе Курганской области России.
 Овчинникова — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.

См. также 
 Улица Овчинникова